Râul Racoș (< ) se poate referi la:

 Râul Racoș - afluent al râului Feneș
 Râul Racoș - afluent al Râului Negru

 Râul Racoșa, Arieș

Vezi și 
 Racoș (dezambiguizare)

 Râul Racova (dezambiguizare)

Toponime românești